Se llama música progresiva a aquella que intenta expandir las fronteras de un género musical específico, entre los que se cuentan:

Subgéneros musicales 
 Rock progresivo
 Pop progresivo
 Metal progresivo
 Folk progresivo
 Jazz progresivo
 Country progresivo (en)
 Progressive (música electrónica)
 Punk Progresivo